Дани́ло Ферна́ндес Бати́ста (; 3 апреля 1988, Гуарульюс, штат Сан-Паулу) — бразильский футболист, вратарь.

Биография 
Данило Фернандес является воспитанником молодёжной академии футбольного клуба «Коринтианс», в которой стал заниматься с восьми лет. В подростковом возрасте у Данило было четыре операции на правой руке и одна — на левой. В 15 лет выступал за юношескую сборную Бразилии.

С 2009 года Фернандес тренируется с основным составом клуба. На профессиональном уровне он дебютировал в 2010 году в рамках чемпионата штата. В 2011 году сыграл два матча в Серии A и стал чемпионом Бразилии. В 2011 году был заявлен на Кубок Либертадорес, но выполнял роль третьего вратаря после Жулио Сезара и Касио.

Контракт Данило Фернандеса с «Коринтиансом» подписан до 2014 года. 1 января 2015 года Данило перешёл в «Спорт» из Ресифи. С 2016 года играет за «Интернасьонал».

Статистика 

¹Кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок, Рекопа Южной Америки
²Лига Паулиста, Лига Пернамбукано, Лига Гаушу, Клубный чемпионат мира

Титулы 
  Чемпион Бразилии (1): 2011
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2013
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2012 (не играл)
 Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2012 (не играл)

Ссылки 
 Биография на globoesporte.globo.com 
 Профиль на ogol.com.br 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»